Andrea Benatti (1979) – rugbista italiano
Fernando Benatti (1945) – calciatore italiano
Maurizio Benatti (1955) – cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Oreste Benatti (1909-?) – calciatore italiano
Sérgio Benatti (1965) – ex giocatore e allenatore di calcio a 5 brasiliano
Valeria Benatti (1961) – giornalista italiana